Rajon Rokytne ist der Name zweier Rajone in der Ukraine:

Rajon Rokytne (Kiew) (ukrainisch Рокитнянський район/Rokytnjanskyj rajon) in der Oblast Kiew
Rajon Rokytne (Riwne) (ukrainisch Рокитнівський район/Rokytniwskyj rajon) in der Oblast Riwne